In 1957/58 werd het elfde kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Schalke 04 werd kampioen en 1. FC Köln vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Köln werd laatste in zijn groep terwijl Schalke groepswinnaar werd en zich zo voor de finale om de landstitel plaatste. De club versloeg Hamburger SV met 3-0. Het was de vierde keer op rij dat de landskampioen uit de Oberliga West kwam.

SC Viktoria Köln was een fusie tussen SC Preussen Dellbrück en VfR Köln 04.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1957/58
Oberliga West